Il singolare del torneo di tennis Advanta Championships Philadelphia 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Martina Hingis 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Hingis (finale)
 Lindsay Davenport (campionessa)
 Venus Williams (semifinali)
 Nathalie Tauziat (semifinali)

 Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (primo turno)
 Dominique Van Roost (secondo turno)
 Anna Kurnikova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Advanta Championships of Philadelphia 1999